Ви́ктор Петро́вич Полива́нов (25 октября 1831 — , Санкт-Петербург) — тайный советник (1884), эстляндский губернатор (1875—1885).

Биография 
Происходил из дворян Костромской губернии, где родился и провёл детство. В 1852 году окончил ярославский Демидовский лицей.

С 1863 года служил в канцелярии Ярославского губернатора. Спустя несколько месяцев перешёл в канцелярию Рижского генерал-губернатора, генерал-адъютанта князя П. Р. Багратиона, где занимал должности старшего помощника секретаря, секретаря IV отделения канцелярии, делопроизводителя Рижского секретного совещательного по делам о раскольниках и отступниках от православия комитета, чиновника особых поручений при министре внутренних дел.

В 1869—1875 годы — эстляндский вице-губернатор. В 1870 году произведён в действительные статские советники. С 14 марта 1875 по  года — эстляндский губернатор;  года произведён в тайные советники (1884). Его стараниями были учреждены русские гимназии в Ревеле, открыты низшие учебные заведения в Эстлянской губернии.

 вышел в отставку. Умер  в Петербурге; похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Семья 
Отец — Пётр Матвеевич Поливанов, юрьевецкий предводитель дворянства; мать — Евдокия Викторовна Шимановская.

Жена — Мария Николаевна Губарева; дети:
 Николай, штабс-капитан лейб-гвардии Гренадерского полка,
 Пётр, поручик.

Награды 
За время службы удостоен наград:
 орден Святого Владимира 2-й степени (1881),
 орден Святой Анны 1-й степени (1878),
 орден Святого Станислава 1-й степени (1875),
 орден Святого Владимира 3-й степени (1872),
 орден Святой Анны 2-й степени (1865),
 орден Святого Станислава 2-й степени (1863),
 медаль «В память войны 1853—1856».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 

Тайные советники
Эстляндские вице-губернаторы
Эстляндские губернаторы